Марио Варльен (; 26 декабря 1905, Фиуме — 1978), также был известен как Варльен I, для отличия от своего брата-футболиста Джованни, — итальянский футболист, опорный полузащитник. Чемпион мира 1934 года.

Карьера 
Марио Варльен начал карьеру в клубе «Фиумана», образованного в 1926 году там они играл на позиции нападающего, через год он перешёл в клуб «Про Патрия», в которой он дебютировал в матче с «Болоньей», а ещё через год перешёл в «Ювентус», в котором провёл 15 сезонов, в 5-ти из которых «Юве» праздновал победу в чемпионате Италии и выиграл 2 кубка Италии.

В 1934 году Варльен поехал с национальной командой на чемпионат мира, но не провёл на мундиале ни одной игры, единственный же выход Варльена в составе национальной сборной состоялся 17 февраля 1935 года в Риме в товарищеском матче со сборной Франции.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Италии: 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35
 Чемпион мира: 1934
 Обладатель Кубка Италии: 1937/38, 1941/42

Примечания

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com
 Профиль на myjuve.it

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Чемпионы мира по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Фиумана»
Тренеры ФК «Рома»
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения